Aimée & Jaguar – powieść austriackiej pisarki Eriki Fischer wydana w 1994
 Aimée & Jaguar – film w reżyserii Maksa Färberböcka z 1999 oparty na powieści Eriki Fischer